Die UEFA Nations League 2022/23 ist die dritte Austragung dieses Turniers. Die Gruppenphase des Turniers fand zwischen Juni und September 2022 statt; die Finalspiele sind für Juni 2023 terminiert.

Modus

Gruppenphase 
An der UEFA Nations League nehmen bis auf den russischen Fußballverband – dessen Nationalmannschaften und Vereine wegen des Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 von FIFA und UEFA von allen Wettbewerben ausgeschlossen wurden – alle restlichen 54 UEFA-Mitglieder teil. Das Turnier wird in vier Ligen (A bis D) ausgespielt; In jeder Liga wurden per Los vier Gruppen (Ligen A, B und C) bzw. zwei (Liga D) gebildet.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D sollen in der UEFA Nations League 2024/25 jeweils eine Stufe aufsteigen, die Gruppenletzten der Ligen A und B, sowie zwei in Play-Outs bestimmte Gruppenletzte der Liga C sollen entsprechend absteigen.

Nach Abschluss der Gruppenphase wird eine Gesamttabelle der Nations League ermittelt, bei der die Gruppensieger der Liga A die Ränge 1–4 einnehmen, die Gruppenzweiten die Ränge 5–8, und so weiter bis zum  vierten der Liga D auf Rang 55. Russland wird als letzter der Liga B Rang 32 belegen.

Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 
20 der 24 Teilnehmer zur Europameisterschaft 2024 werden durch das EM-Qualifikationsturnier ermittelt, Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, die übrigen 54 Nationen werden  gemäß Abschlusstabelle der Nations League 2022/2023 in verschieden starke Lostöpfe eingeteilt, und anschließend in 10 Gruppen  (sechs Fünfer- und vier Sechsergruppen) gelost.  Es wird dafür Sorge getragen, dass die Gruppensieger der Liga A in Fünfergruppen spielen, sodass diese zwei Qualifikationsspiele weniger bestreiten müssen. Statt dieser Qualifikationsspiele tragen die A-Gruppensieger die Endrunde der Nations League aus.

Die letzten drei Teilnehmer werden durch ein Play-off-Turnier ermittelt, an dem 12 Verbände teilnehmen. Die Zusammensetzung ergibt sich als Schnittmenge zwischen Ergebnissen der Nations League und dem Qualifikationsturnier: Die vier Gruppensieger der Liga C spielen um das erste, die Gruppensieger der Liga B um das zweite, und die der Liga A  (in dieser Rangfolge!) um das letzte Ticket für die Endrunde. Sollte ein Gruppensieger bereits durch das Qualifikationsturnier an der Endrunde teilnehmen, so tritt an dessen Stelle der gemäß Gesamttabelle nächstbestplatzierte Verband aus dieser Liga. Falls durch die bereits erfolgte direkte Qualifikation weniger als vier Verbände in einer Liga (C, B oder A) übrig sind, die das Play-off spielen könnten, dann rücken zunächst die beiden Gruppensieger der Liga D in das Play-off-Teilnehmerfeld nach, sofern sie nicht ebenfalls bereits direkt qualifiziert sind. Schließlich werden noch immer unbesetzte Plätze ligaunabhängig an den jeweils bestplatzierten Verband der Gesamttabelle vergeben. Somit ist nur für die Gruppenzweiten und -dritten sowie den Gruppenvierten der Liga D eine Qualifikation für das Play-off von vornherein ausgeschlossen.

Endrunde (Final Four) 
Die Endrunde findet zeitgleich  zum dritten und vierten Spieltag des Qualifikationsturniers zur EM 2024 statt, der Austragungsort wird in einer der vier qualifizierten Nationen sein. Die Gruppensieger der Liga A werden zu zwei Halbfinalbegegnungen (ohne Rückspiel) gelost, daran anschließend folgen das Spiel um Platz 3, bzw. das Finale. Der Turniersieger erhält den Siegerpokal sowie eine Siegprämie von 4,5 Mio. Euro.

Play-Outs Liga C 
Als letzte Phase werden noch die endgültigen Absteiger aus Liga C ermittelt. Da die Ligen A-C aus je vier Gruppen bestehen, Liga D aber nur aus zweien, steigen nur zwei Nationen aus Liga C in die unterste Spielklasse D ab. Die vier Gruppenletzten der Liga C werden daher jeweils einer von zwei Begegnungen zugelost, welche in Hin- und Rückspiel ermitteln, wer in Liga C verbleibt, bzw. in Liga D absteigen muss.

Prämien 
An sämtliche Teilnehmer werden, je nach Liga und Erfolg, Prämien, bzw. Antrittsgelder ausgeschüttet:
 Liga A: jeweils 1.500.000 Euro
 Liga B: jeweils 1.000.000 Euro
 Liga C: jeweils  750.000 Euro
 Liga D: jeweils 500.000 Euro

Ein Gruppensieg verdoppelt das jeweilige Antrittsgeld. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer des Final Four weitere Prämien:
 Turniersieger: 4.500.000 Euro
 Finalist: 3.500.000 Euro
 Dritter: 2.500.000 Euro
 Vierter: 1.500.000 Euro

Insgesamt ergibt sich folgende Prämientabelle, abhängig vom Rang in der Abschlusstabelle. Damit werden in der dritten Spielzeit wieder insgesamt 76,25 Mio.€, soviel, wie bei der ersten Auflage, verteilt. Die Erhöhung der Prämien aus der Spielzeit 2020/2021 wurde wieder zurückgenommen.

Spieltermine 
Die Spiele sind wie folgt angesetzt:

Gruppenphase

Ligeneinteilung 

Die Auslosung der Gruppen fand am 16. Dezember 2021 in Nyon statt.

Liga A

Gruppe A1 

|}

Gruppe A2 

|}

Gruppe A3 

|}

Gruppe A4 

|}

Farblegende

Liga B

Gruppe B1 

|}

Gruppe B2 
Die russische Nationalmannschaft wurde aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 ausgeschlossen. Am 2. Mai 2022 teilte die UEFA mit, dass die russische Mannschaft auf den letzten Platz versetzt und nach Abschluss der Gruppenphase absteigen wird.

|}

Gruppe B3 

|}

Gruppe B4 

|}

Farblegende

Liga C

Gruppe C1 

|}

Gruppe C2 

|}

Gruppe C3 

|}

Gruppe C4 

|}

Play-outs 

|}

Farblegende

Liga D

Gruppe D1 

|}

Gruppe D2 

|}

Farblegende

Legenden 
(TV): Titelverteidiger | (F): Final-Four-Teilnehmer 2020/21 | (N): Aufsteiger | (A): Absteiger

Abschlusstabelle  
Die Ränge Eins bis Vier werden erst durch das Finalturnier „Final Four“ im Juni 2023 ermittelt.

Endrunde (Final Four)

Qualifizierte Mannschaften 
Es qualifizieren sich die Sieger der Gruppen A1, A2, A3 und A4 der Liga A für die Endrunde.

Die Partien der Endrunde (Final Four) sollen in den beiden niederländischen Städten Rotterdam (Stadion Feijenoord) und Enschede (De Grolsch Veste) ausgetragen werden. Die Auslosung für das Halbfinale fand am 25. Januar 2023 in Nyon statt.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 uefa.com: Offizielle Website der UEFA Nations League (englisch)
 de.uefa.com: Grünes Licht für UEFA Nations League (27. März 2014)

Einzelnachweise 

 
Fußballsaison 2022/23